Людвиг Эмиль Тумас Йоранссон (; род. 1 сентября 1984) — шведский композитор и ритм-энд-блюз продюсер, обладатель трёх главных премий «Грэмми» 2019 года. Наиболее известен по работе над фильмами: «Довод», «Чёрная пантера», «Веном», «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2». Работы с хип-хоп исполнителем Childish Gambino были номинированы на премию «Грэмми» в общей сложности шесть раз. В феврале 2019 получил «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за фильм «Чёрная пантера».

Биография 
Лю́двиг Йо́ранссо́н [ˈlɵdːvɪg ˈjœːranˌsɔn] (в США он представляется как Горанссон, ) родился и вырос в маленьком шведском городе Линчёпинг. Его отец — учитель игры на гитаре, мать — ботаник. В семь лет отец начал обучать его гитаре, и уже в девять он полюбил рок-группу Metallica и начал заниматься по десять часов в день, чтобы стать таким же хорошим гитаристом, как музыканты группы.

Видя рвение сына, на одиннадцатилетие отец подарил ему четырёх катушечный профессиональный звукозаписывающий магнитофон и Людвиг начал сочинять свою музыку.

В шестнадцать лет Людвиг поступил в местную гимназию De Geergymnasiet. Через год симфонический оркестр соседнего города Норрчёпинга исполнял его первую симфоническую композицию «5 Minutes to Christmas» на Рождество.

В 20 лет он переехал в столицу страны и поступил в главное музыкальное учебное заведение Швеции Королевскую высшую музыкальную школу по классу джаза. В то время его кумирами были Джордж Бенсон и Уэс Монтгомери. На втором курсе в 2005 году он сформировал джазовый квинтет Fabulous Five, победивший на местном конкурсе Swedish Jazzfest и гастролировавший с коммерческим успехом по Европе.

Со временем он открыл для себя музыку к кинофильмам Джона Уильямса и Дэнни Эльфмана. Переключив своё внимание с джаза на саундтреки, он пишет заставки к программам шведского MTV и Национального Шведского Телевидения. Благодаря им весной 2007 года он награждён гран-при Амстердамского конкурса The Unheard Battle и заключил контракт с музыкальным дистрибьютором «Massive Music», благодаря которому он получает заказы на звуковое оформление рекламных видеороликов для марок Armadillo Man и Giant Squid.

В августе 2007, в двадцать два года Людвиг переезжает в Лос-Анджелес, чтобы изучать композицию музыки к фильмам и телепрограммам в Университете Южной Калифорнии на факультете Thornton School of Music. Первые два года в чужой стране были очень сложными, но именно в этом университете он познакомился со своим главным режиссёром — Райаном Куглер, работы над фильмами которого принесут ему успех и славу. Их первым совместным фильмом стал победитель кинофестиваля Трайбека «Locks».

В 2008 он нанимается ассистентом к известному композитору Теодору Шапиро и участвует в работе над саундтреком к фильму «Солдаты неудачи». Теодор высоко оценил Людвига и рекомендует его создателям телесериала «Сообщество», во время работы над музыкой к которому Людвиг познакомился с комиком Дональдом Гловером, собиравшимся начать музыкальную карьеру под псевдонимом Childish Gambino. Их первый совместный альбом Culdesac. вышел в 2010 и привлёк внимание к обоим музыкантам в хип-хоп среде.

В настоящее время живёт в квартале Лос Фелис в Лос-Анджелесе и работает в пригороде в собственной студии Глендейл. Женат на скрипачке Серене Маккини с 2018 года. Играет в хоккей с мячом. Юхан Карлберг из шведской группы The Very Best является близким другом Людвига.

Саундтреки 
В 2013 Райан Куглер начал работу над своим первым крупным инди-фильмом «Станция „Фрутвейл“», посвящённым убийству афро-американца полицейским, куда Людвиг был приглашен как композитор. Фильм привлек много внимания в профессиональной среде и в среде афро-американских общественных активистов. Рэпер  подписывает Людвига на свой лейбл «Roc Nation».

В 2015 Райан приглашает Людвига к работе над франшизой фильма «Рокки» — «Крид», а в 2018 — над «Чёрной пантерой».

В конце 2019 года для первого сезона сериала «Мандалорец» были выпущены 70 треков общей продолжительностью четыре часа.

В 2020 году музыку, написанную Людвигом, можно услышать в новом фильме Кристофера Нолана «Довод». В 2021 году музыка Йоранссона прозвучала в комедии «Приколисты в дороге» с Эриком Андре в главной роли.

В 2022 году на экраны вышел анимационный фильм студий Disney и Pixar «Я краснею», ставший первым мультфильмом с музыкальным сопровождением Людвига.

Коммерческая музыка 
Совместно с Childish Gambino Людвиг выпустил три альбома Camp, Because the Internet, и Awaken, My Love!. Ключевой композицией их совместного творчества является «This Is America», также посвящённая убийствам афро-американцев полицейскими в США.

В 2012 Людвиг по собственной инициативе связался с неизвестной в то время группой Haim и спродюсировал им дебютный альбом Days Are Gone.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Музыкальной школы Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Композиторы анимации